A Taça Europeia de Clubes de 2019 foi a sétima edição da Taça Europeia de Clubes, organizado pela Beach Soccer Worldwide (BSWW), é um torneio anual de futebol de areia para clubes europeus de primeira divisão. O campeonato é similar a Liga dos Campeões da UEFA no futebol de associação[1]. O Braga de Portugal conquistou o tricampeonato europeu ao bater o KP Łódź da Polônia por 6-0 na final.

Campeonato

Qualificação 
De acordo com os regulamentos da BSWW, a qualificação para o 2019 EWC é obtida da seguinte forma:

 Os campeões dominantes classificam-se automaticamente na ronda principal SC Braga de Portugal.
 Os vencedores de todas as ligas / campeonatos nacionais de futebol de praia da Europa têm direito à qualificação automática para a ronda principal. (Note-se que nenhum campeão da liga de Portugal qualificada como este foi Braga que já havia se qualificado como atual campeão da EWC.
 O clube anfitrião qualifica-se automaticamente para a Ronda Principal (ACD Sótão), juntamente com os vencedores e vice-campeões da liga nacional do seu país. (Como clube português, os vencedores da liga do seu país eram Braga, que já se tinha qualificado. Por isso, este lugar foi recompensado pela equipa que terminou em terceiro lugar no FPF Campeonato Nacional.

Equipes 
Um recorde de 60 equipes de 24 países entrou no campeonato; 36 se qualificar para a Fase de grupos, enquanto 24 competir Eliminatória para a fase de grupos, para tentar se qualificar para a competição propriamente dita.

Pré-eliminatória para fase de grupos

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Fase de grupos

Grupo A

Fase Final
Dos Grupos A a I da fase de grupos, avançam os oito vencedores de grupos, cinco segundos e um terceiro classificados.

Originalmente, dos Grupos J e H (grupos de eliminatórias da Taça da Nazaré), os vencedores e vice-campeões de ambos os grupos deveriam avançar para a fase eliminatória (um total de quatro clubes). No entanto, o formato foi posteriormente revisado; apenas os vencedores de cada grupo (dois clubes) agora avançam para jogar na fase eliminatória. Estes dois clubes continuam separados dos outros 14 nas oitavas-de-final.

Na fase eliminatória, os clubes competem em partidas de eliminação única. Também são jogados para determinar a classificação final envolvendo os clubes eliminados de cada rodada da fase eliminatória.

Sorteio da oitava de final 
Os dois classificados dos grupos da Taça da Nazaré foram automaticamente atraídos um contra o outro e colocados na parte inferior da chave. Os outros 14 clubes foram colocados em dois potes de sete. Os vencedores do grupo foram colocados no Pote 1 e os vice-campeões foram colocados no Pote 2

Prêmios 

Taça Europeia de Clubes de Futebol de Praia